Тирке-яйла — височина в Криму, структурний масив Долгоруківської яйли .
 Тирке — гора в Криму, в масиві Тирке-яйла .
 Тирке (урочище) — урочище в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.